Benedum ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Benedum (1902–1965), deutscher Politiker (KPD)
 Jost Benedum (1937–2003), deutscher Medizinhistoriker